Teken (dieren), een parasiterende spinachtige
Hondenteek, een teek die voorkomt op honden
Schapenteek, een teek die voorkomt op schapen
Hyalomma, een groot tekenras
 Teek (star wars), een fictief ras uit Star Wars
 Teek, de bijnaam voor de Nederlandse slalomkanoër Robert Bouten
 TEEK Magazine, een Belgisch tijdschrift

Zie ook 
Lymeziekte